Слов'я́нська Євро́па — європейський регіон, де проживають слов'яни і розмовляють слов'янськими мовами. Територія відповідає у більшій чи меншій мірі Центральній та Східній Європі і складається із таких країн: Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Польща, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна, Хорватія, Чорногорія та Чехія.

В інших європейських країнах також є слов'янське населення — лужичани в Німеччині (Лужица), липовани у Румунії, словенці і хорвати в північно-східній Італії і південній Австрії, а також значна слов'янська діаспора в Західній Європі.

Регіони Європи

Сфери культурного впливу
Слов'янські культури